Il doppio del torneo di tennis Cairo Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ismail El Shafei e Balázs Taróczy che hanno battuto in finale Paolo Bertolucci e Gianni Ocleppo 6–7, 6–3, 6–1.

Teste di serie 

 Ismail El Shafei /  Balázs Taróczy (campioni)
 Paolo Bertolucci /  Gianni Ocleppo (finale)

 Mark Edmondson /  John Fitzgerald (semifinali)
 Ricardo Cano /  Ángel Giménez (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cairo Open 1981